Németh György (1788–1863) esztergomi kanonok
 Németh György (1888–1962) festőművész
 Németh György (1935–2014) orvos, onkoradiológus, onkológus
 Németh György (1936) bányamérnök, a Veszprémi Szénbányák ny. vezérigazgatója
 Németh György (1953) labdarúgó, kapus (Dunaújváros)
 Németh György (1955) magyar válogatott jégkorongozó
 Németh György (1956) ókortörténész, filológus, író
 Németh György (1963–) szociológus, közgazdász, propagandista
 Németh György építész, főiskolai docens, a Tetőszerkezetek című jegyzet szerzője
 Németh György a Ceglédi VSE volt asztaliteniszezője